ПАО «Абрау-Дюрсо» — российская компания, специализирующаяся на выпуске игристого вина. Располагается в посёлке Абрау-Дюрсо (Краснодарский край).

История 

Завод «Абрау-Дюрсо» ведёт историю от даты указа императора Александра II — 25 ноября 1870 года у озера Абрау и реки Дюрсо было создано удельное имение «Абрау-Дюрсо», которое стало принадлежать царской семье.

Подъём производства вина в Абрау-Дюрсо начинается в 1891 году — с назначением князя Л. С. Голицына Управляющим удельным виноделием. В 1894 году Л. С. Голицын построил подвал на 10 тысяч вёдер вина. К 1897 году в Абрау-Дюрсо построили уже пять подобных подвалов, в которых было сосредоточено производство шампанского. Первый тираж в количестве 13 тысяч бутылок был произведён в Абрау-Дюрсо под руководством французских специалистов в 1896 году. В декабре 1898 года выпущена первая партия шампанского с маркой «Абрау» (25 тысяч бутылок). Объём производства был небольшим, шампанское поставлялось лишь для царского двора и аристократии.

В начале XX века в Абрау-Дюрсо для развития производства шампанского были приглашены французские эксперты. В частности, Виктор Дравиньи, который успешно работал в Абрау-Дюрсо с 1905 по 1919 годы.

В 1920 году на базе бывшего царского имения был создан винодельческий совхоз «Абрау-Дюрсо». Тогда же руководителем предприятия становится А. М. Фролов-Багреев — основоположник резервуарного метода производства игристых вин. Первый тираж советского шампанского в количестве 36 тысяч бутылок был произведён под руководством А. М. Фролова-Багреева в 1920 году.

В XXI веке 

В 2003 году контрольный пакет акций ЗАО «Абрау-Дюрсо» (70 %), принадлежавший государству, был передан краевой администрацией в доверительное управление сроком на 49 лет холдингу «Ариант» (Челябинск). Ещё 30 % акций компания «Ариант» скупила у прежних акционеров «Абрау-Дюрсо». Компания SVL Group (группа компаний со штаб-квартирой в Лондоне, основный бизнес которой был связан с производством минеральных удобрений) в 2006 году приобрела 30 % акций ЗАО «Абрау-Дюрсо» у структур холдинга «Ариант» и 28 % — у других частных компаний. После этого доля акционеров составляла: у КГУП «Абрау-Дюрсо» (КГУП «Абрау-Дюрсо» — это госучреждение, занимающееся выращиванием виноградников для завода) 42 %, у SVL Group 58 %.

С 2006 года завод на деньги нового инвестора — SVL Group — проводит модернизацию хозяйственного и производственного комплекса «Абрау-Дюрсо» (объём инвестиций в инфраструктуру — $25 млн):
 в 3,5 раза (с 4 млн до 14 млн бутылок в год) увеличена проектная мощность завода (к апрелю 2008 года);
внедрены новые технологии сбора и отжима винограда, контролируемой первичной ферментации, отделки готовой продукции
 введён в эксплуатацию новый биохимический цех (в апреле 2008);
 собственных виноградников;
 создание туристского комплекса на производственно-хозяйственной территории, восстановлено старое здание завода, открыто три ресторана, гостиница класса люкс на 40 номеров.

На 2009 год завод выпускал 15 наименований шампанского: 7 видов классического — технологии шампенуаз (выдержка в подвалах около трёх лет) и 8 резервуарного — технологии шарма. В 2008 году предприятие выпустило около 11 млн бутылок шампанского. Проектная мощность завода — 14 млн бутылок.

В июне 2009 года компания «Абрау-Дюрсо» и торговый дом «Кремлёвский» управления делами президента РФ подписали соглашение о выпуске шампанского под новой торговой маркой «Кремлёвское качество». В этом году планируется поставить на рынок 800 тыс. бутылок, а с 2010 года объём поставок возрастёт до 2 млн в год. Основными видами шампанского под товарным знаком «Кремлёвское качество» станут резервуарное шампанское «Брют» и «Полусладкое», классическое «Полусухое», «Брют» и «Выдержанное красное игристое вино».

В декабре 2009 года ЗАО «Абрау-Дюрсо» вывело на российский рынок новый премиальный бренд шампанского «Империал» 2 разновидностей: «Империал Cuvee L’art Nouveau brut» и «Империал Collection Vintage brut». В 2010 году впервые игристое вино из России получило медаль на главном международном винном конкурсе International Wine & Spirit Competition — 2010 (IWSC). В результате слепой дегустации вина «Абрау-Дюрсо» получили две бронзовые медали. 19 мая было объявлено, что «Абрау-Дюрсо Империал Cuvee L’art Nouveau brut» (год 2008) и «Абрау-Дюрсо Премиум Красное полусладкое» (год 2007) получили бронзовые медали IWSC-2010.

В январе 2021 года во время встречи со студентами президент Владимир Путин признался, что интересуется виноделием, и допустил, что мог бы в будущем устроиться правовым специалистом к своему советнику Борису Титову, владеющему «Абрау-Дюрсо». После заявления президента  акции компании моментально взлетели на Мосбирже почти на 11 %, до отметки в 220 руб. за бумагу. Также резко вырос объем сделок 25 января — до 19,2 млн.

Первичное размещение акций 
В 2011 году компания SVL Group выкупила остававшийся в руках КГУП «Абрау-Дюрсо» пакет акций, сконцентрировав в своих руках все акции ЗАО «Абрау-Дюрсо».

В 2012 году владельцы решили сделать компанию публичной. 11 апреля 2012 года акции «Абрау-Дюрсо» начали торговаться на московской фондовой бирже. Рынок оценил компанию в 138 млн долларов. Основной акционер компании Борис Титов сообщил, что компания отказалась от стандартной схемы размещения через сбор заявок инвесторов и формирования книги заявок. «Мы постепенно будем увеличивать free float на бирже, до 10 % до конца года», — резюмировал он.

Собственники и руководство 
В 2012 году в связи с переходом на госслужбу основной акционер Борис Юрьевич Титов передал управление компанией сыну Павлу. Павел Титов является президентом Группы компаний «Абрау-Дюрсо» и председателем Совета Директоров ПАО «Абрау-Дюрсо».

Деятельность 

Предприятие выпускает игристые вина классическим способом и ускоренным способом, причём подавляющее большинство продукции выпускается ускоренным методом (в 2011 было выпущено 16,5 млн бутылок игристых вин, из них на изготовленное классическим способом пришлось около 1 млн бутылок).

Выручка компании в 2011 году составила 2,7 млрд руб. (включая НДС и акцизы), что на 32 % больше, чем в 2010 году; чистая прибыль в 2011 году составила 538,4 млн руб. (208,8 млн руб. в 2010 году).

В категориях «премиум» и «субпремиум» «Абрау-Дюрсо» — единственная российская компания, входящая в тройку лидеров (по итогам 2007 г.). Доля компании в премиальном сегменте — 14 % (в стоимостном выражении, данные «Бизнес-Аналитика»). «Абрау-Дюрсо» — самый известный российский бренд шампанского в сегменте «премиум». Лидирующими марками в субпремиальном (150—300 руб. за 0,75 л) и премиальном (более 300 руб. за 0,75 л) сегментах были две марки компании «Абрау-Дюрсо» — «Ах, Абрау!» и «Юбилейное» соответственно.

В январе 2022 года «Абрау-Дюрсо» начала выпускать косметику под собственным брендом. Производство открылось на базе «Кубаньбытхима» в Новороссийске.

Энотека «Абрау-Дюрсо» 

«Миллезимы»
 Миллезим 1971
 Миллезим 1980
 Миллезим 1983
 Миллезим 1984
 Миллезим 1985
 Миллезим 1989
 Миллезим 1998
 Миллезим 2001
 Миллезим 2002 № 30
 Миллезим 2002 № 36
 Миллезим 2006 красное

«Империал»
 Империал Vintage, брют
 Империал Cuvee L`Art Noveau, брют
 Империал Cuvee Rose, брют розовое

«Дравиньи»
 Дравиньи, экстра брют
 Дравиньи золотое, брют
 Дравиньи, брют
 Дравиньи, красное
 Дравиньи, полусухое
 Дравиньи розовое, брют

«Русское шампанское»
 Русское шампанское, брют
 Русское шампанское, полусухое
 Русское шампанское, полусладкое

«ABRAU»
 Abrau игристое полусухое белое
 Abrau игристое полусухое розовое
 Abrau игристое полусладкое белое
 Abrau игристое полусладкое красное

Примечания

Ссылки 
 
 «Абрау-Дюрсо» должно стать шампанским

Винодельческие предприятия России
Винодельческие предприятия СССР
Компании Новороссийска